Прометей (Дніпродзержинськ, 1947) (Попередні назви: 1947—1952: «Трактор» 1953—1961: «Хімік» 1962—1966: «Дніпровець» 1967—1970: СК «Прометей»)
 Прометей (Дніпродзержинськ, 1991)